FBXO38 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 188 амінокислот, а молекулярна маса — 133 944.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як убіквітинування білків, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки